A Casa de Luqueni (Lukeni) eram os membros da antiga canda (família nobre) de Nímia Luqueni, fundador do Reino do Congo. Tal dinastia perdurou no governo do reino desde sua fundação em 1390 até a morte de seu último monarca  em 1567. As casas á governarem o Congo no resto de sua história eram todos de casas originarias aos Luquenis.

Etimologia 
O nome da casa, também chamado de Luqueni, deriva do nome do manicongo Nímia Luqueni, fundador do reino.

História 
Apesar de Nímia Luqueni ter sido o primeiro rei do Congo, a dinastia começou de forma contínua apenas no reinado de Cuantinu, filho do fundador do reino e último monarca não católico do Congo. O sistema de governo era a monarquia eletiva, por tanto um rei da casa não era algo garantido para a família. Apenas em 1506 com a morte de , o novo rei  instaurou o catolicismo como religião oficial do reino e baseou o governo à monarquia portuguesa, que era hereditária. Os seguintes reis após Afonso I foram bastante ineficazes, gerando revoltas tanto com cidadãos tradicionalistas do reino, quanto com povos vizinhos. O rompimento de relações com os portugueses em 1555 também foi um ponto crucial para a queda da dinastia em 1567, quando o rei Henrique I é morto em batalha contra os Anzicos.

Reis 

 Nímia Luqueni 
 Nanga 
 Cuantinu 
  
  
  . Deposto
  (1545)
  
 Afonso II (1561)

Ver também 

 Lista dos reis do Congo

Candas do Reino do Congo